Las siglas DPD pueden aludir a:

 Diccionario panhispánico de dudas, obra elaborada por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española con el propósito de resolver las dudas relacionadas con el uso del idioma español.
 delegado de protección de datos, figura jurídica impuesta en la Unión Europea por el Reglamento General de Protección de Datos, para que vele por la protección de datos personales en las entidades que traten este tipo de datos.
 Partido Demócrata de Alemania (en alemán: Demokratische Partei Deutschlands).